Clara Valente é uma cantora e compositora de música popular brasileira.

Discografia 
 Anna Clara Valente
 Mil Coisas

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositoras do Brasil
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro

